Thripsaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av David D. Gillette 1917. Enligt Catalogue of Life ingår Thripsaphis i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Thripsaphis